La Federation Cup 2018-2019 è stata l'8ª edizione (la 2ª con la denominazione attuale) della omonima competizione italiana di hockey su pista. La competizione ha avuto luogo dal 6 aprile al 9 giugno 2019 con la disputa delle final eight presso il Palasport Dorando Pietri di Correggio. 

Il trofeo è stato conquistato dal  per la seconda volta nella sua storia superando in finale l'.

Risultati

Prima fase

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Final Eight 
La Final Eight della manifestazione si è disputata nei giorni 8 e 9 giugno 2019 presso il Palasport Dorando Pietri di Correggio.

Collegamenti esterni 
 
 

Coppa di lega di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2018
Tornei per club di hockey su pista nel 2019